Дала — річка в Україні, у Овруцькому районі Житомирської області. Ліва притока Лизниці (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 2,2 км.

Розташування 
Бере початок на південному сході від Семенів. Тече переважно на південний захід і на північному сході від Рудні впадає у річку Лизницю, ліву притоку Жерева.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України  – К.: Наукова думка, 1979. – С. 164

Малі річки України
Річки Житомирської області
Овруцький район
Річки Овруцького району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці